Новосёловский район (значения):

 Новосёловский район — в Красноярском крае России.
 Новосёловский район — упразднённый район в Крыму.
 Новосёловский район — упразднённый район Донецкой губернии.